Mezná est un toponyme qui peut désigner :

Mezná, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Mezná, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie